El término Arba hace referencia a más de un artículo en la Wikipedia:

 Río Arba, afluente del río Ebro, al que vierte sus aguas a la altura de Gallur.

 Arba, personaje bíblico.

Además 
 Arba, ciudad italiana de la región de Friuli-Venecia Julia.
 ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono) , asociación española de voluntariado.

 ARBA: Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires, organismo recaudador de impuestos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.